Касня — топоним в Смоленской области:

 Касня — река в Смоленской области.
 Касня — деревня в Смоленской области.
 Касня — железнодорожная станция в Смоленской области.